Mato Andrić (kipar)
Mato Andrić (političar)